Пердигера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 110,09 км². Население — 664 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Сарагосы
Города Уэски